Buariki bezeichnet mehrere geographische Orte auf Kiribati:

Inseln:
 Buariki (Aranuka), Insel im Atoll Aranuka
 Buariki (Kuria), Insel der Kuria-Inseln
 Buariki (Onotoa), Insel im  Atoll Onotoa
 Buariki (Tabiteuea), Insel im Atoll Tabiteuea
 Buariki (Tarawa), Insel im Atoll Tarawa

Siedlungen:
 Buariki (Siedlung im Aranuka-Atoll), Siedlung im Atoll Aranuka
 Buariki (Siedlung im Tabiteuea-Atoll), Siedlung im Atoll Tabiteuea
 Buariki (Siedlung im Tarawa-Atoll), Siedlung im Atoll Tarawa
 Buariki (Siedlung im Nonouti-Atoll), bei Temanoku